Жупа́н:

 Жупа́н — князь или старшина у южных славян, правитель какого-нибудь округа.
 Жупа́н — вид верхней одежды.
 Жупан — на Камчатке подземная труба, для впуска воздуха в юрту, в кибитку, во время топки.
 Жупан, Вальтер (род. 1938) — хорватский епископ, возглавлявший епархию Крка с 1998 по 2015 год.
 Жупан, Иосиф Васильевич (1904—1987) — советский украинский писатель.

См. также 
 Жупанин
 Жупания
 Жупаня